Голубков, Александр Владимирович (род. 1982) — российский актёр.
 Голубков, Александр Петрович (1898—1956) — советский авиаконструктор.